W81 peut faire référence à :
 Confinement ou emprisonnement dans un environnement pauvre en oxygène, d’après la classification internationale des maladies ;
 W81, une ogive thermonucléaire américaine.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres